TM poate fi:

 Tuliu, element chimic cu simbolul Tm
 Turkmenistan, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Turkmenistan
 Timiș, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 TM, abreviere de la expresia engleză Trademark, Marcă înregistrată

Legături externe 
 
  „TM” la acronymfinder.com